Navon (Nabon, ):
 Binyamin Navon
 David Navon
 Doron Navon
 Dov Navon
 Gad Navon
 Iosef Navon
 Ițhak Navon
 Ofira Navon

Nume de familie evreiești